Batak se puede referir a:
 los batak, pueblo de Indonesia;
 los batak, pueblo de Filipinas;
 Batak, localidad de Bulgaria.